

События 
 473/472 — Афинский архонт-эпоним Менон.
 Вторая половина 470-х годов — Власть в Афинах перешла к олигархической группировке во главе с Кимоном и вернувшимся из изгнания Аристидом.

Римская республика 
 Консулы: Луций Эмилий Мамерк (в 3-й раз) и Вописк Юлий Юл.
 Народный трибун: Гней Генуций.
 Тайное убийство трибуна Гнея Генуция накануне назначенного им суда над обоими консулами прошлого года (Фурием и Манлием).

Древний Китай 
 Царство У завоёвано государством Юэ.

Скончались 
 Ок. 473 — Умер Ксенофан Колофонский.
 Фучай, последний правитель царства У из китайской династии Чжоу
 Терон, тиран Агридженто

См. также